Universidad Pontificia Bolivariana – università privata della Colombia
 Unità previsionali di base – usate nel bilancio dello Stato italiano
 Ufficio parlamentare di bilancio – organismo indipendente italiano